Pilawa eller Piława kan syfta på:

Personer
Jörg Pilawa (1956–), tysk TV-programledare

Geografi

Polen 

 Pilawa (ort), Masoviens vojvodskap, Powiat piaseczyński, 
 Pilawa (kommun), Masoviens vojvodskap, Powiat garwoliński, 
 Pilawa (kommunhuvudort), Masoviens vojvodskap, Powiat garwoliński, 
Piława Górna – en stad med 6 722 invånare (2013) i sydvästra Polen
Piława Dolna – en kommun i distriktet Powiat dzierżoniowski i Nedre Schlesiens vojvodskap
Piława – ett område i Nedre Schlesiens vojvodskap i Polen
Piława (flod) – ett vattendrag i Nedre Schlesiens vojvodskap i Polen

Ryssland 

 Baltijsk, ort, Kaliningrad oblast, Gorod Kaliningrad, 

Robotskapade Polenförgreningar